Åke Ericson kan avse flera personer:

 Åke Ericson (fotograf), en fotograf
 Åke "Sparven" Ericson, en ishockeyspelare under 1930- och 1940-talen